Берванг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте.  . Официальный код  —  7 08 02.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Дитмар Берктольд (АНП).

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля